Krusen ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Krusen (* 1966), US-amerikanischer Rockmusiker
 Felix Krusen (1925–2018), deutscher Lebensmittelchemiker und Ministerialrat

Siehe auch:
 Crusen
 Cruzen